Triple A peut faire référence à:
 Triple A, escadron de la mort actif en Argentine dans les années 1970
 Triple A, note financière attribuée par une agence de notation financière
 Asistencia Asesoría y Administración, fédération mexicaine de lucha libre (catch)
 Adult album alternative, un format radio.
AAA ou Triple-A, se dit d'un jeu vidéo qui a demandé beaucoup de moyens de production et des équipes importantes de développement
Trio d'humoristes parisiens.

Voir aussi